ФИФА Купа на конфедерациите е  бивш футболен турнир за национални отбори, провеждан на всеки четири години от ФИФА. Участници са победителите в турнирите на шестте конфедерации на ФИФА (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, ОФК), заедно с победителя от последното световно първенство по футбол и държавата домакин, т.е. общо 8 отбора.

Когато световният шампион е също така и победител в някой от турнирите на шестте конфедерации, тогава финалистът на съответния турнир на конфедерация се включва в групата на Купата на Конфедерациите. Например в турнира през 2013 се класира  като световен шампион, но испанците са и европейски шампион. В този случай от квотата на Европа се включва  като финалист на Евро 2012.

В три случая отбори са отказвали участие в турнира. Победителят на ЕВРО 96 Германия отказва участие на Купата на конфедерациите 1997 и е заменена от , втора на първенството на Европа. , световен шампион през 1998 г., отказва участие на турнира през 1999 г. и е замемена от Бразилия, вицешампион на световното през 1998 (и победител в Копа Америка 1997 г.). Германия, вицешампион на Световното първенство по футбол 2002, отказва участие на турнира през 2003 г. и е заместена от третия отбор на световното .

Турнирът първоначално се организира и провежда в Саудитска Арабия и се нарича Купата на крал Фахд (или още Междуконтинентално първенство), включващо 1992 и 1995 с участието на отбора на Саудитска Арабия и някои от шампионите на континентите. През 1997 г. ФИФА поема организацията на турнира, който бива прекръстен на ФИФА Купа на конфедерациите и започва да се провежда на всеки две години. От 2005 г. турнирът се провежда веднъж на всеки четири години, една година преди Световното първенство в държавата домакин на Световното.

През март 2019 г. ФИФА обявява, че шампионатът повече няма да бъде организиран, както и че турнирът Купа на арабските нации за първи път ще бъде организиран от ФИФА и ще играе ролята на прелюдия към  Световното първенство през 2022 г.

Резултати

Финали 

 Забележка: Турнирите през 1992 и 1995 се казват „Купа на Крал Фахд“. ФИФА официално ги признава като турнири за Купата на конфедерациите.

Успешни отбори 

* = домакини

Голмайстори

Топ голмайстори

Общи голмайстори

Резултати

Участници 

Г: отпаднал в груповата фаза
Ф: Финалист
П: Победител
Кв: Класиран

Вижте също 
 Купа на конфедерациите 2009

Източници 

Международни футболни турнири